Luisella – variante del nome proprio di persona femminile Luisa
Luisella – racconto di Thomas Mann
Luisella – opera lirica con libretto di Paola Masino
Luisella – genere di molluschi nudibranchi della famiglia Samlidae